Rahma ist der Familienname folgender Personen: 

 Al-Zubayr Rahma (1830–1913), sudanesischer Sklavenhändler und militärischer Führer
 Jana Rahma (* 1988), deutsche Schauspielerin, Synchronsprecherin und Sängerin  

Siehe auch:

 Rama (Marke)